El topónimo Gretton puede hacer referencia a varias localizaciones de Inglaterra:

 el pueblo y parroquia de Gretton, en Gloucestershire;
 el antiguo distrito rural de Gretton, en Northamptonshire;
 el pueblo y parroquia de Gretton, también en el condado anterior; o a
 la aldea de Gretton, en Shropshire.